Quiding är ett svenskt efternamn, som också kan skrivas Qviding och Kviding. Den 31 december 2021 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarinanterna
 Quiding 62
 Kviding 17
 Qviding 7
Tillsammans blir detta  86 personer.  Åtminstone en släkt har haft namnet efter anfaderns födelseort Kvidinge socken i Skåne.

Personer med efternamnet Quiding eller med varianter av detta namn
 Amelie Quiding (1857-1901), tecknare och illustratör
  Annie Quiding, gift Åkerhielm (1869-1956),  författare, journalist, översättare och nazist
 Bernhard Christoffer Qviding (1778-1846), ämbetsman och politiker, adlad
 Elof Quiding (1818-1892), präst
 Gustaf Quiding (1858-1927), affärsman och museiman
 Hans Quiding (1901-1977), arkitekt
 Helena Quiding (1755-1819), fastighetsägare, umgängesvän till Carl Michael Bellman
 Nils Alfred Quiding (1821-1872), läkare
 Nils Herman Quiding (1808–1886),  jurist, journalist, författare och politisk tänkare
 Peter Quiding (1797-1880), jurist och ämbetsman

Se även
 Qviding FIF - fotbollsklubb i Göteborg

Källor 

Svenska efternamn
Svenska släkter